

Населені пункти та їхні частини

 Ґути — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Ґути — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґути — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Ґути — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґути — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґути — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґути — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства

Примітки